

Toponiemen
Wenen (Duits: Wien), de hoofdstad van Oostenrijk en tevens een deelstaat daarvan
Wien (rivier), een rivier waaraan deze stad is gelegen
Wien-Umgebung, een groep gemeenten rond Wenen
Wien (Missouri), een dorp in de Verenigde Staten
Wien (Wisconsin), een dorp in de Verenigde Staten

Overige
Wien (voornaam), een voornaam voor mannen en vrouwen
Max Wien, Duits natuurkundige
zaken genoemd naar Max Wien:
Brug van Wien, een meetinstrument voor het bepalen van een frequentie
Wilhelm Wien, Duits natuurkundige en Nobelprijswinnaar, zoon van Max Wien
zaken genoemd naar Wilhelm Wien:
Verschuivingswet van Wien
Stralingswet van Wien
Wienfilter, een snelheidsfilter voor ionen in een ionenstraal

Zie ook
 Wiene, een Nederlandse buurtschap in de gemeente Hof van Twente